Příjmení Valíček nosí více významných osobností:

 Andrej Valíček (* 1952) – bývalý slovenský fotbalista, záložník
 Antonín Juvenál Valíček (1919–2001) – český kněz – kapucín a rovněž překladatel duchovní literatury z angličtiny, němčiny a francouzštiny
 František X. Valíček - kapitulní vikář banskobystrické diecéze (1813–1819)
 Pavel Valíček (* 1939) – český botanik, agronom a zemědělec